Aleksander Perka, znany także jako Aleks Perka (ur. 22 czerwca 1987 w Warszawie) – polski koszykarz grający obecnie w zespole Polskiego Cukru Toruń.

Życiorys 
Aleksander Perka pochodzi z Warszawy. Jest synem sportowców - skoczka wzwyż Włodzimierza Perki i florecistki Delfiny Skąpskiej. W młodości cierpiał na nietypową chorobę - jego prawa noga była krótsza od lewej, w pewnym momencie nawet o 10 cm. W wieku 12 lat wyjechał do Stanów i przeszedł specjalistyczną operację w Houston. Rok później rozpoczął grę w koszykówkę. Do 2005 roku występował w zespole Klein Forest High School. W latach 2005-2009 był zawodnikiem Rice University. W ostatni roku gry w NCAA notował średnio 6,7 punktu oraz 4,5 zbiórki na mecz. Latem 2009 roku przebywał na testach w Anwilu Włocławek, jednak ostatecznie trafił do Polonii Warszawa. 16 marca 2010 roku został nominowany do udziału w konkursie wsadów PLK. 6 sierpnia 2010 związał się kontraktem na sezon 2010/2011 z zespołem ekstraklasy Tauron Basket Ligi - AZS Koszalin.

Osiągnięcia 
Stan na 17 lutego 2020.
 Drużynowe
  Wicemistrz Polski (2017)
  Brązowy medalista mistrzostw Polski (2018)
 Zdobywca Superpucharu Polski (2018)
 Finalista Pucharu Polski (2020)

 Indywidualne
 Uczestnik konkursu wsadów PLK (2010)
 Lider I ligi w skuteczności rzutów wolnych (2012 – 89,6%)

Statystyki

W rozgrywkach akademickich

W rozgrywkach krajowych

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie PLK 
  
 Profil na oficjalnej stronie Polonii Warszawa 
  

Koszykarze Polonii Warszawa
Koszykarze AZS Koszalin
Koszykarze Polfarmexu Kutno
Koszykarze Pierników Toruń
Polscy koszykarze
Urodzeni w 1987
Ludzie urodzeni w Warszawie